Ise se poate referi la:

 Municipiul Ise, o localitate în Japonia, în prefectura Mie.
 , un complex șintoist aflat în Ise.
 Cuirasatul japonez Ise, o navă de război a Marinei Imperiale Japoneze.
 Provincia Ise, o provincie istorică în Japonia medievală.
 Orașul Ise, o localitate în Nigeria.